Termin -{WTF}- ima više značenja.
 -{WTF}-, izraz koji se koristi na internet forumima, četovima i pričaonicama kao znak za nešto čudno; skraćenica za -{What the f*ck}- što na srpskom znači Šta koji k*rac
 -{WTF}-, bivši naziv za tekvondo federaciju koja se sada zove WT (Vorld tekvondo) zbog izbegavanja mogućeg neprimerenog shvatanja akronima prema gorenavedenom sleng izrazu
 -{WTF}- (TV kanal), bivši britanski TV kanal
 -{WTF}- (pesma), pesma grupe OK GO